Алексей Редько:
 Редько, Алексей Кирсанович (1948—2016) — советский и украинский скульптор.
 Редько, Алексей Николаевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.